Чемпіонат УРСР з футболу 1949 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 10 зонах, участь у змаганнях брали 91 клуб.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

7 зона 
Підсумкова таблиця

8 зона 
Підсумкова таблиця

9 зона 
Підсумкова таблиця

10 зона 
Підсумкова таблиця

1 півфінал 
Підсумкова таблиця

2 півфінал

Посилання 
 Першість України - 1949 
 1 півфінал 
 2півфінал
 Чемпіонат 1949 

49
УРСР
1949 в Україні